Boston Island steht für:

 Boston Island (South Australia), Insel in der Boston Bay, South Australia
 Boston Island, früherer Name für das Ebon-Atoll, Atoll der Marshallinseln